Toray Pan Pacific Open 2010 — ежегодный профессиональный теннисный турнир серии Premier 5 для женщин.

Соревнование традиционно проводились на хардовых кортах в Токио, Япония. Из-за дождя часть матчей прошла в закрытом помещении.

Соревнования прошли с 26 сентября по 2 октября.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде -  Мария Шарапова
 в парном разряде -  Алиса Клейбанова и  Франческа Скьявоне

Соревнования

Одиночный турнир 

 Каролина Возняцки обыграла  Елену Дементьеву со счётом 1-6, 6-2, 6-3.
 Каролина выигрывает свой пятый титул в году.
 Каролина выигрывает свой второй титул на соревнованиях подобного уровня.
 Елена проигрывает свой второй финал в сезоне.

Парный турнир 

 Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова обыграли  Шахар Пеер /  Пэн Шуай со счётом 6–4, 4–6, [10–8]
 Чешки выигрывают свой третий совместный титул WTA в году.
 Чешки выигрывают свой пятый совместный титул WTA за карьеру.
 У обеих также есть по одному титулу WTA в году с другими партнёршами.

См. также 
 Toray Pan Pacific Open

 WTA Тур 2010 года

 серия премьер турниров WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль на сайте WTA 

Япония
Теннис
Сентябрь 2010 года
Октябрь 2010 года
2010